Crisolli ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-August Crisolli (1900–1935), deutscher Jurist.

 Wilhelm Crisolli (1895–1944), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg